japán születésű észak-koreai válogatott labdarúgó, a japán Tokushima Vortis középpályása.

1991-ben született személyek
Észak-koreai labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek